Xenonectriella — рід грибів родини Nectriaceae. Назва вперше опублікована 1919 року.

Класифікація 
До роду Xenonectriella відносять 16 видів:

Примітки

Джерела 

 Weese, J. 1919. Beiträge zur Kenntnis der Hypocreaceen (2. Mitteilung). Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Math.-naturw. Klasse Abt. I. 128:693-754 - P.749

Роди грибів